Микулашова () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1414 году. Населенное украинцами, но после Второй мировой войны — под угрозой переселения в СССР — абсолютное большинство крестьян переписалась на словаков и русинов.

В селе была деревянная церковь с 18 века, в 1926 году перенесена в скансен в курорте Бардийски Купели. Сейчас в селе есть греко-католическая и православная церкви, а также ячейка Свидетелей Иеговы.

Население 
В селе проживает 136 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 56,21%
 русины — 32,68%
 украинцы — 10,46%
 чехи — 0,65%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 православные — 54,25%,
 греко-католики — 28,76%,
 римо-католики — 1,31%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 1,96%

Примечания 

Населённые пункты Словакии